Miejscowości w USA:
 Lemont – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Lemont – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Lemont (ang. Lemont Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook